Gouves può riferirsi a:
Gouves (Francia), comune francese
Gouves (Grecia), comune greco